François Trouvé (1716-1797), religieux français ;
 Claude-Joseph Trouvé (1768-1860), personnalité politique française ;
 Gustave Trouvé (1839-1902), ingénieur et inventeur français ;
 René Paul Gustave Trouvé (1867-1935), homme politique français ; 
 Philippe Trouvé (1936-2005), peintre et poète français ;
 Rudy Trouvé (1967-), musicien belge ;
 Laëtitia Trouvé (1968-), chef d'orchestre française ;
 Tatiana Trouvé (1968-), plasticienne française ;
 Aurélie Trouvé (1979-), militante altermondialiste française.